SCID puede referirse a:
 Shane's Chess Information Database, una popular aplicación para ver y manejar bases de datos de ajedrez.
 Las siglas en inglés de la Inmunodeficiencia combinada grave (Severe Combined Immunodeficiency), un trastorno genético en el cual el sistema inmunológico no se desarrolla.